Дербинка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дербинка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Дербинка — деревня в Псковском районе Псковской области.